Pojar ist der Familienname folgender Personen:
 Břetislav Pojar (1923–2012), tschechischer Puppen- und Zeichentrickfilm-Regisseur
 Christinel Pojar (* 1967), rumänischer Fußballspieler
 Miloš Pojar (1940–2012), tschechischer Diplomat und Historiker
 Tomáš Pojar (* 1973), tschechischer Diplomat

Siehe auch:
 Bojar